Justin Aaron Jackson (n. 1995), cestista statunitense
Justin LeShayne Jackson (n. 1990), cestista statunitense
Justin Nicholas Jackson (n. 1997), cestista canadese